John Lesinski ist der Name folgender Personen:

* John Lesinski senior (1885–1950), US-amerikanischer Politiker
 John Lesinski junior (1914–2005), US-amerikanischer Politiker